

Toponyme 

 Narcy, commune française de la Haute-Marne ;
 Narcy, commune française de la Nièvre.

Patronyme 

 Jacques Narcy, dit Rufus, né le  à Riom1, est un acteur et humoriste français ;
 Jean-Claude Narcy, doublure des présentateurs d'actualité sur TF1 ;
 Michel Narcy, historien de la philosophie.